On the Road - livro de Jack Kerouac, lançado no Brasil como "Pé na Estrada"
Pé na Estrada (álbum)
Mister Maker: Pé na Estrada
Pé na Estrada (programa de televisão)

Veja também 
Com o Pé na Estrada - filme de 2004

Desambiguação